Георг Иоганн фон Лёвен (; , замок Лоде — , Ревель) — гауптман эстляндского рыцарства (1676—1680).

Биография 
Служил в Карельском кавалерийском полку: энсин (1642), командир, майор (1656). Подполковник в кавалерийском полку Баранова (с 11 августа 1675), в Карельском кавалерийском полку (с 29 сентября 1678).

Ландгауптман в Ингерманландии, ландрат в Эстляндии. В 1676—1680 годы — гауптман эстляндского рыцарства. Владел по наследству замком Лоде и Сейером.

Умер 15 мая 1681, похоронен в Ревеле 5 июня 1681.

Семья 
Отец —  (1600—1669).

Мать — Агнета фон Майдель (? — 1677, Ревель; похоронена 11.2.1678 в ), дочь Георга (Юргена) фон Майдель (? — 22.7.1637) и Маргарет фон Врангель.

Жена — Барбара Доротея фон Ферзен (похоронена 9.2.1698 в Ревеле), дочь Германа фон Ферзен и Маргарете Анреп, сестра Германа и  фон Ферзенов.

Дети:
 Фридрих (1654—1744), ревельский губернатор (1730—1735).
 Отто Вильгельм (1659—1712).
 Фабиан Рейнхольд (? — 1717).
 Густав Иоган.
  (1666—1741).
 Герман Адольф (? — до 1724), капитан.
 Доротея Кристина, замужем за лейтенантом Гансом Вернфельтом (? — 1711).
 Агнета, с 1688 замужем за Георгом фон Сальтца, с 1705 — за ландратом Эвертом Густавом фон Ульрих.
 Магдалена Элизабет, замужем за Герхардом Иоганном Лёвенвольде.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Военные Швеции